Ґонта — українське прізвище.

Відомі носії прізвища 
 Ґонта Дмитро  — командир 2-ї батареї полку Чорних запорожців, сотник Армії УНР, бандурист.
 Ґонта Іван «Гамалія» — командир куреня «Довбуш» ТВ-22 «Чорний ліс», сотник УПА.
 Ґонта Іван (1705—1768) — керівник українського гайдамацького руху, один з проводирів Коліївщини.
 Ґонта Корнило (нар. 1899) — український громадський діяч у Канаді.
 Ґонта Софія (р. н. невід.) — українська громадська діячка в Канаді.

Відомі носії псевдоніму 

 Іван Лютий-Лютенко — отаман Холодного Яру
 отаман Ґонта, діяв у Кобеляцькому повіті Полтавської губернії
 Олександр Воїнов, діяв в Олександрійському повіті
 Павло Гайдученко — голова Козачої Ради Правобережної України, створеної у Білій Церкві у вересні 1921 року.
 Юрко Тютюнник, якийсь час (у 1918 р.) діяв під псевдо Ґонта.

Див також 
 Гонта

Українські прізвища